Хісела Дулко і Марія Кириленко були чинними чемпіонками, але цього разу Кириленко не брала участі, сфокусувавшись на одиничному розряді. Дулко грала в парі з Янь Цзи і змушена була знятися у чвертьфінальному матчі проти Наталі Грандін і Каміль Пен.

Ваня Кінґ і Єлена Костанич виграли титул, у фіналі перемігши Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун з рахунком 7–6(7–2), 5–7, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Кваліфікаційна сітка

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Антонія Матіч /  Каролін Возняцкі

Щасливі лузери

Сітка 

Ралука Олару і Абігейл Спірс знялись з кваліфікаційного матчу через особисті причини у Спірс.

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 2006